Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Brussels Open egyéni mérkőzéseit.

A címvédő a korábbi világelső Caroline Wozniacki volt, aki ebben az évben nem indult el a versenyen. A tornagyőzelmet szettveszteség nélkül az első kiemelt Agnieszka Radwańska szerezte meg, miután a döntőben 7–5, 6–0-ra legyőzte a román Simona Halepet. Radwańska pályafutása tizedik diadalát aratta, ebből 2012-ben a harmadikat, mivel februárban Dubajban, márciusban pedig Miamiban nyert versenyt. A szezon során a Halep elleni volt a harminchatodik győztesen befejezett mérkőzése, amivel egy győzelemmel megelőzte a verseny kezdete előtt legtöbbet nyerő Viktorija Azarankát.

Halep két kiemeltet (Jelena Jankovićot és Dominika Cibulkovát) is elbúcsúztatott a versenytől, s először sikerült bejutnia egy Premier torna fináléjába. Korábban két döntőt játszott, s mindkettőt elveszítette.

Kiemeltek
Az első két kiemelt a második körben kezdi meg a szereplést.

 'Agnieszka Radwańska (győztes)
 Marion Bartoli (második kör)
 Angelique Kerber (visszalépett hátsérülés miatt)
 Dominika Cibulková (negyeddöntő)
 Roberta Vinci ''(visszalépett)

<ol start="6">

  Jelena Janković ''(első kör)
  Peng Suaj ''(első kör)
  Kaia Kanepi ''(negyeddöntő)
  Anasztaszija Pavljucsenkova ''(első kör)
  Nagyja Petrova (második kör)
</ol>

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 PR = védett ranglista
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes

Döntők

Felső ág

Alsó ág
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=Negyeddöntők
| RD4=Elődöntők

| RD1-seed01=6/WC
| RD1-team01= Jelena Janković
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=63
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Simona Halep
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=7

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Monica Niculescu
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Szánija Mirza
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Yanina Wickmayer
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Anna Csakvetadze
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=1

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Christina McHale
| RD1-score07-1=61
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Dominika Cibulková
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= Peng Suaj
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Sofia Arvidsson
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Cseng Csie
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Arantxa Rus
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Urszula Radwańska
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Varvara Lepchenko
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= Simona Halep
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Monica Niculescu
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Yanina Wickmayer
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= Dominika Cibulková
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Sofia Arvidsson
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Arantxa Rus
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=R

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Urszula Radwańska
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Marion Bartoli
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Simona Halep
| RD3-score01-1=0
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= Dominika Cibulková
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Sofia Arvidsson| RD3-score03-1=7| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= Urszula Radwańska
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Simona Halep| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Sofia Arvidsson
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=
}}

Selejtező
Kiemeltek
Az első négy kiemelt a második körben kezdte meg a szereplést.

  Urszula Radwańska (feljutott)
  Arantxa Rus (feljutott)
  Irina Falconi (feljutott)
  Anastasia Rodionova (második kör)

<li> Leszja Curenko (harmadik kör, szerencsés vesztes)
<li> Bojana Jovanovski (harmadik kör, szerencsés vesztes)
<li> Olivia Rogowska (második kör)
<li> Paula Ormaechea (harmadik kör)

Főtáblára jutottak

  Urszula Radwańska
  Arantxa Rus

<ol start="3">
 ''' Irina Falconi
  Szánija Mirza
</ol>

Szerencsés vesztesek
  Leszja Curenko (Angelique Kerber visszalépése miatt)
  Bojana Jovanovski''' (Roberta Vinci visszalépése miatt)

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források 
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

E